Црес може бити:

 Црес, острво у јадранском мору, највеће у Републици Хрватској
 Црес (град), град на острву Црес, Република Хрватска